Не следует путать с Маргаритой Малатеста, графиней Монтоне; дочерью Сиджизмондо Пандольфо Малатеста и Изотты дельи Атти, супругой Карло Фортебраччи.

Маргари́та Малате́ста (; после 1367 или 1371 — 28 февраля 1399, Мантуя) — итальянская аристократка из дома Малатеста, дочь кондотьера Галеотто I, синьора Римини и Пезаро. Вторая жена Франческо I, четвёртого генерального капитана Мантуи из дома Гонзага; в замужестве — синьора Мантуи.

Биография 
Точные место и дата рождения Маргариты Малатеста не известны. Она была дочерью кондотьера Галеотто I из дома Малатеста, синьора Римини и Пезаро и  (в некоторых источниках ошибочно названа именем сестры Елизаветой), дочери Родольфо II из дома Варано, синьора Камерино и Камиллы Кьявелли, аристократки из дома Кьявелли, синьоров Фабриано.

Синьора Мантуи 
В 1393 году Маргарита вышла замуж за Франческо I из дома Гонзага, четвёртого генерального капитана и синьора Мантуи. За два года до свадьбы её супруг приказал обезглавить свою первую жену Аньезе Висконти, беспочвенно подозревая ту в прелюбодеянии. От первой жены у него осталась дочь , в замужестве синьора Падуи. В браке Маргариты и Франческо I родились двое детей:
 Джанфранческо (Джан Франческо или Джованфранческо) (ок. 1395 — 23.09.1444), кондотьер, пятый генеральный капитан и синьор Мантуи с 1407 года, венецианский патриций, первый маркграф Мантуи с 1432 года, в 1409 году женился на родственнице Паоле Малатеста (1393 — 28.02.1449), дочери Малатеста V, синьора Пезаро и Елизаветы Да Варано, родной сестры его бабушки по материнской линии;
 Сусанна, венецианская патрицианка, умерла в младенческом возрасте.

Маргарита имела репутацию добродетельной синьоры. За милосердие по отношению к жителям города она была прозвана ими «защитницей граждан». Когда с лета 1398 по начало 1399 года Франческо I находился в паломничестве на Святой Земле, Маргарита, вместе с викарием двора и референдарием Галеаццо Бузони, правила Мантуей от имени супруга. В последний день февраля 1399 года, не перенеся тяжёлой беременности, она скончалась.

Погребение 
Маргарита Малатеста была похоронена в усыпальнице дома Гонзага в  в Мантуе. Овдовевший муж воздвиг ей великолепную гробницу с эпитафией на латыни:
Знаменитые в мраморном склепе покоятся кости,
Маргарита, твои, что прежде виднейший из воинов
Произвел в благочестье высоком на свет Галеотто,
Чтоб Малатестов двор был славы навеки исполнен,
Эта умела хранить честь благородная дева,
В браке тебе, Франческо, дав пресветлейшего сына
С Гонзаговой силой и родительским духом,
Законом природным теперь ей час предназначен
Из плотской темницы в небесный чертог воцариться
В последний февральский день, когда тысяча триста
Девяносто девять Господних годов миновало.

Перевод: Sergey Pukhov (обс.) 19:34, 10 мая 2017 (UTC)

Авторство эпитафии приписывается Бартоломео дельи Альбони да Вольта. Изготовление гробницы Франческо I заказал братьям Пьетропаоло и Якобелло Далле Мазенье. Контракт на её создание стороны подписали в 1399 году в Венеции и подтвердили в апреле 1400 года. В соглашении говорилось, что гробница на колоннах у стены должна быть сделана из белого каррарского мрамора (лицо и руки скульптурного изображения Маргариты), розового веронского мрамора, истрийского и черного камней. Помимо скульптурного изображения покойной, саркофаг был украшен пятью скульптурами — Распятого Христа с предстоящими Богоматерью и Иоанном Евангелистом, святого Людовика и святой Маргариты. В 1797—1798 году гробница Маргариты Малатеста была разрушена. Сохранилась лишь верхняя часть со скульптурным изображением мантуанской синьоры, которую положили в крипте базилики Святого Андрея. В 1913 году реставрацией её основания занимался скульптор Альдо Андреани. В 1928 году она была перенесена в музей Герцогского дворца в Мантуе.

Известен посмертный портрет Маргариты Малатеста, синьоры Мантуи, который хранится в собрании замка Амбрас в Инсбруке. Автор портрета неизвестен. Посмертное изображение Маргариты присутствует также на медальоне первой половины XVII века.

Примечания 

Малатеста
Супруги правителей Мантуи